Hundert steht für:
 Hundert, die natürliche Zahl zwischen 99 und 101
 Hundert (Einheit), ein Zähl- und Stückmaß

Hundert ist der Familienname folgender Personen:
 Edward M. Hundert, US-amerikanischer Psychiater, Medizinethiker und Bioethiker
 Gershon Hundert (* 1946), kanadischer Judaist
 Juliane Hundert (* 1977), deutsche Juristin und Sächsische Datenschutzbeauftragte 

Siehe auch:
 100 (Begriffsklärung)
 Hunderter
 Hundertschaft
 Hundred